Conran ist der Familienname folgender Personen:

 Kerry Conran (* 1964), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Shirley Conran (* 1932), englische Schriftstellerin und Journalistin
 Terence Conran (1931–2020), englischer Designer, Möbelhersteller und -händler, Restaurantbesitzer